ОКО-1 — транспортно-пассажирский самолёт Всеволода Константиновича Таирова.

История 
После объединения ЦКБ и ЦАГИ в единую конструкторскую организацию Николай Николаевич Поликарпов получил задание на проектирование пассажирского самолета-низкоплана с мотором воздушного охлаждения. Сохранился набросок этой машины, выполненный рукой Н. Н. Поликарпова. В своем первоначальном виде самолет рассчитывался на перевозку четырех пассажиров: один сидел рядом с пилотом и три человека размещались в ряд в пассажирском салоне.

Развивая удачно найденные схемные решения и не без влияния сообщений о полетах новых американских пассажирских самолетов «Вега» и «», Николай Николаевич на основе опыта 1931 года разработал новый проект пятиместного пассажирского моноплана с двигателем воздушного охлаждения. Тип двигателя не был определен: рассматривались варианты с моторами Bristol Mercury, Wright Cyclone и М-22.

Склоки в руководстве объединенного ЦКБ-ЦАГИ сделали практически невозможной успешную работу коллектива. В январе 1933 года начальник Глававиапрома П. И. Баранов распорядился создать новое ЦКБ на заводе № 39 (начальник С. В. Ильюшин). Переведенная туда бригада Поликарпова получила новый номер (бригада № 23), была существенно пополнена инженерами и техниками.

Николай Николаевич сумел получить задание на пассажирский самолет ЦКБ-6, считая, что при надлежащей унификации многие конструктивные элементы самолета могут найти применение и в истребителе И-16. Поэтому обязанности ведущего конструктора этих машин он возложил на своего заместителя Всеволода Константиновича Таирова. В работе над проектом принимали участие М. Р. Бисноват, Д. Л. Томашевич, В. И. Тарасов, Л. П. Коротков и другие инженеры бригады.

В июле 1933 года Н. Н. Поликарпов и начальник ЦКБ С. В. Ильюшин подписали проект и направили его в главк. Проект там решили не реализовывать, так как в то время на Горьковском авиационном заводе № 21 полным ходом шла подготовка к серийному производству близкого по типу семиместного пассажирского самолета ХАИ-1, разрабатывался и его военный вариант.

Таиров сумел добиться разрешения на проведение опытно-конструкторских работ (задача по доводке ХАИ-1 считалась главной). С разрешения Поликарпова он взял с собой чертежно-конструкторскую документацию по ЦКБ-6 и пригласил в ОКО ряд конструкторов, что вызвало бурные протесты Николая Николаевича. В Киев поехали Л. П. Коротков, М. Р. Бисноват, другие инженеры. Причем Бисноват, получив отказ на увольнение, начал возводить на своего шефа напраслину. В Киев он уехал, но отношение с Поликарповым испортил навсегда.

Параллельно с этими работами, широко используя опыт проектирования ЦКБ-6 и опыт доводки ХАИ-1, с конца 1935 года под руководством В. К. Таирова началось проектирование нового пассажирского самолета, получившего обозначение ОКО-1. Во время эксплуатации ХАИ-1 выяснилось, что на трассах относительно небольшой протяженности полезная нагрузка в 6-8 пассажиров является оптимальной, а от убираемого шасси можно отказаться. Необходимо обеспечить удобства пассажиров и экипажа, хорошие взлетно-посадочные свойства машины. Все это предопределило некоторые особенности конструкции.

Лётно-технические характеристики

Ссылки 
 
 

Пассажирские самолёты СССР
Самолёты Таирова